Rajd Japonii 2022 (FORUM8 Rally Japan 2022) – kolejna edycja Rajdu Japonii rozgrywanego w Japonii. Rozegrany był od 10 do 13 listopada 2022 roku. Była to trzynasta runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata w roku 2022. Składał się z 19 odcinków specjalnych (z czego trzy zostały odwołane), a na dwóch ostatnich ścigano się w deszczowych warunkach. Rajd wygrał Belg Thierry Neuville jadący Hyundaiem i20 N Rally1 (to jego 17 zwycięstwo w WRC i 55 podium), który pokonał Estończyka Otta Tänaka, jadącego również samochodem tej samej marki. Trzeci na mecie był Japończyk Takamoto Katsuta kierujący samochodem Toyota GR Yaris Rally1. W kategorii WRC2 rajdu nie ukończył Polak Kajetan Kajetanowicz, tym samym tracąc szansę na mistrzostwo świata w swojej kategorii. Kajetanowicz na 2 oesie miał wypadek, który uniemożliwił mu dalszą jazdę.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 37 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia zawodników, startujących w mistrzowskiej klasie WRC i WRC2.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej OS20

Klasyfikacja generalna rajdu 

W klasyfikacji generalnej i WRC2 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje końcowe RMŚ 2022 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2 Open

WRC2 Junior

WRC2 Master

Uwagi

Przypisy 

Japonia
2022
2022 w Japonii